El farratge, barreja a base de plantes farratgeres;
 El farratge, herba de la qual els animals s'alimenten, especialment la que el bestiar menja en el mateix terreny on es cria;
 El farratge, aliment per a animals preparat a base de plantes farratgeres;
 El farratge, aliment per a animals fet d'herba assecada al sol;
 El  farratge ensitjat, conservat a través d'un procés de fermentació.
A més a més, pot fer referència a: 
 Forraje (banda), banda espanyola de rock.